Думитра има више значења:

 Думитра (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Думитра (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Думитра (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији